Der Begriff Spielleitung bezeichnet

die Leitung eines Spiels (Sport, Quiz, Spielshow usw.) entsprechend den Regeln; siehe auch Spielleiter (Spiel), Schiedsrichter.
die Regie eines Filmes (Filmsprache des Nationalsozialismus)
Abendspielleitung, sorgt für den richtigen Ablauf einer Theateraufführung

Siehe auch:
Spielleiter